Abdul-Nabi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Kareem Abdul-Nabi (* 1987), bahrainischer Tennisspieler
 Hasan Abdul-Nabi (* 1989), bahrainischer Tennisspieler